Kinowelt steht für:
 Kinowelt AG, später Kinowelt GmbH, seit 2011 Studiocanal GmbH, deutsche Filmverleih- und Produktionsfirma
 Kinowelt Filmtheaterbetriebe, deutscher Kinobetreiber aus Herzberg am Harz
 Kinowelt TV, deutscher Bezahlfernsehsender
 UCI Kinowelt, deutsche Tochter der United Cinemas International, britischer Kinobetreiber mit internationalen Standorten